Pangasinan (provincie); een provincie van de Filipijnen
 Pangasinan (taal); een taal die op de Filipijnen gesproken wordt
 Pangasinan (volk); een volk op de Filipijnen